Управление аэронавтики (, ) — подразделение Военно-морского министерства США, отвечавшее за разработку и приобретение самолётов, техническую поддержку морской авиации и связанных с ней систем. Организовано 10 августа 1921 года в соответствии с  (42 Stat. 123) от 12 июля 1921 года. Существовало до 1 декабря 1959 года. Согласно акту от 18 августа 1959 года (73 Stat. 395) вместе с Главным управлением вооружения () было объединено в Управление вооружения ВМС ().

В функции бюро входило: консультации министра ВМС США, начальника штаба ВМС и сотрудников министерства по вопросам, касающимся морской авиации; испытание и приобретение самолётов и их комплектующих; содержание и снабжение береговых баз и сооружений морской авиации; надзор за техническим обслуживанием, ремонтом и спасением самолётов морской авиации.

История

1920-е и 1930-е годы 

Бюро аэронавтики было создано в 1921 году как единое организационное звено для развития морской авиации (до 1921 года эти функции разделены между несколькими бюро и другими организациями). Первым начальником бюро был контр-адмирал Уильям Моффетт (1869—1933), кавалер Медали почёта и командир линкора, который в течение долгого времени поддерживал развитие морской авиации. Он служил в бюро с 1921 года до самой своей гибели в 1933 году при крушении дирижабля-авианосца «Акрон».

Талантливый администратор, Моффетт отстоял независимость морской авиации в 1920-х годах, когда генерал Уильям Митчелл пытался создать единые независимые военно-воздушные силы.

После смерти Моффетта его пост занял контр-адмирал Эрнест Кинг, впоследствии адмирал флота и начальник штаба ВМС США. Другая заметная личность во главе бюро — контр-адмирал , впоследствии адмирал, отец адмирала Джона Маккейна и дед сенатора Джона Маккейна.

В течение 1930-х годов бюро обеспечило быстрый технологический скачок морской авиации. Основой политики бюро было развитие гражданской авиации как основы военного самолётостроения. Военно-морской авиазавод в Филадельфии (шт. Пенсильвания) использовался для строительства небольшого числа самолётов-прототипов.

Вторая мировая война и послевоенный период 

Вторая мировая война внесла в деятельность бюро значительные изменения. В целях укрепления национальной обороны, сфера деятельности бюро значительно расширилась. К концу войны оно представляло собой организацию, количество сотрудников которой исчислялось тысячами человек, а количество закупаемых и обслуживаемых самолётов — десятками тысяч. В 1943 году была учреждена должность заместителя начальника штаба ВМФ по авиации (), аппарат которого взял на себя некоторые функции Бюро аэронавтики. Первым офицером, занявшим эту должность был Джон Маккейн, повышенный в звании до вице-адмирала.

После войны произошло сокращение бюро, однако деятельность, направленная на исследования и разработки в области авиации, осталась прежней. В 1950-х годах стало ясно, что перспективный путь развития авиации лежит в области интеграции вооружений и самолётов-носителей, чему мешало существование двух отдельных бюро — аэронавтики и боеприпасов.

Чтобы решить эту проблему, в 1959 году на основе BuAer и BuOrd было создано единое управление вооружения ВМС (BuWeps). Однако это было только временным решением и в 1966 году была предпринята коренная реорганизация материально-технической структуры флота. , существовавшая с 1840-х годов была заменена «системными командованиями» (). Функции управления вооружения ВМС перешли к .

Начальники Бюро аэронавтики

Организации-предшественницы 
До возникновения Управления аэронавтики, его функции по материально-техническому обеспечению и общему надзору за морской авиацией выполняли несколько других подразделений министерства ВМФ:

 Функции общего надзора:
  (1911-14)
  (1914-15)
 Офис начальника штаба ВМФ (OCNO, 1915-21)

 Функции материально-технического обеспечения:
 1. Самолёты:
  (1913-21)
 2. Двигатели:
  (1913-20)
  (1920-21)
 3. Приборы:
  (1913-21)
 4. Боеприпасы:
 Главное управление вооружений (1913-21)

Примечания

Ссылки 
 Chronology of Significant Events in Naval Aviation
 Naval Aviation History Office/Branch, Naval Historical Center, Washington, D.C.
 Appendix 2. «Aviation Commands.» [Source of list of Chiefs of BuAer]

Военно-морские силы США